

Onomastica
Oddo – variante del nome proprio di persona italiano Oddone
 Oddo – cognome italiano

Persone
 Amilcare Oddo, tecnico italiano
 Bernardo Oddo, chimico italiano
 Enzo Oddo, arrampicatore francese
 Francesco Oddo, allenatore italiano
 Giovanni Oddo, atleta italiano
 Giuseppe Oddo, giornalista economico italiano
 Giuseppe Oddo, chimico italiano
 Guido Oddo, giornalista sportivo italiano
 Massimo Oddo, ex calciatore e allenatore italiano
 Maurizio Oddo, pallavolista italiano
 Philippe Oddo, banchiere francese
 Pietro Oddo, numismatico italiano
 Stefano Tedeschi Oddo, patriota italiano

Altro 
 Palazzo Oddo, palazzo storico di Albenga, in provincia di Savona
 Ca' Oddo, frazione di Monselice, in provincia di Padova

Pagine correlate
Oddi
Oddone